Brandywine peut désigner :

Lieux 
 La rivière Brandywine aux États-Unis
 Les East Brandywine Township et West Brandywine Township aux États-Unis
 Le parc provincial Brandywine Falls au Canada
 Le phare de Brandywine Shoal aux États-Unis

Divers 

 Brandywine Productions : une société américaine de production de films
 Bataille de Brandywine : une bataille de la guerre d'indépendance des États-Unis

Voir aussi 
 la page d’homonymie :